Coridorul Baltic-Adriatic este o inițiativă europeană de a crea un coridor de cale ferată de mare capacitate pe axa nord-sud a continentului european. Acesta urmează să conecteze Gdansk de pe malul Mării Baltice cu Bologna și Marea Adriatică. Linia traversează Polonia, Cehia, Slovacia, Austria și Italia, legând regiuni puternic industrializate cum ar fi Varșovia și Bazinul Carbonifer al Sileziei Superioare, Viena, sud-estul Austriei și nordul Italiei. Inițiativa s-a dezvoltat de la proiectul nr. 23 al Rețelei trans-europene de transport (TEN-T) pentru o linie de cale ferată Gdansk-Viena inițiat în 2003. Transportând anual o cantitate de 24 milioane tone, Coridorul Baltic-Adriatic este considerat printre cele mai importante linii transalpine din Europa.

Istorie 

În urma unei inițiative a Ministerului de Transport al Austriei în 2006, Polonia, Cehia, Slovacia, Austria și Italia au semnat o Scrisoare de Intenție pentru extinderea proiectului de cale ferată nr. 23 al TEN-T și formarea Coridorului Baltic-Adriatic. Țelurile inițiativei erau de a elimina blocajele, de a crea legături intermodale între fluxurile de trafic, de a conecta alte coridoare europene importante, a elimina dezavantajele structurale și geografice pentru zonele trecute cu vederea (cum ar fi statele sudice ale Austriei, Styria și Carinthia), a crește competivitatea transportului feroviar față de cel rutier și de a realiza potențialul dezvoltării pieței transportului de pasageri în zonă.

În 2009 declarația pentru implementarea Coridorului Baltic-Adriatic a fost semnată de 14 țări europene. Lucrările de construcție au demarat în 2008 cu prima fază a liniei austriece de cale ferată Koralm, între Graz și Klagenfurt, inclusiv tunelul Koralm de 33 km lungime, cel mai mare element de infrastructură al liniei. Inaugurarea acestei linii este preconizată pentru anul 2022. În aprilie 2012 a început construcția Tunelului de bază Semmering care ocolește pantele pasului cu același nume. Conform planului acesta urmează să fie deschis în 2024.

În urma rezoluției de la 19 octombrie 2011 Coridorul Baltic-Adriatic a fost conectat la proiectul TEN-T Rail Baltica de la Varșovia spre Helsinki via Kaunas, Riga și Tallinn (inclusiv un tunel propus între Helsinki și Tallinn). Ministrul italian al infrastructurii și transportului, Corrado Passera, a reconfirmat la 24 aprilie 2012 într-o discuție cu membra Parlamentului European, Debora Serrachiani, angajamentul guvernului italian de a extinde Coridorul Baltic-Adriatic până la Ancona, la 325 km sud de Veneția.

Referințe 

Căi ferate